Лобусов — русская фамилия.

 Лобусов, Андрей Яковлевич (1951—2010) — шахматист.
 Лобусов, Савелий Андреевич (1910—1954) — Герой Советского Союза.